Ženská dvouhra J&T Banka Prague Open 2018 probíhala v první polovině května 2018. Do singlové soutěže pražského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček, z nichž se šest probojovalo z kvalifikace. Obhájkyní titulu byla německá tenistka Mona Barthelová, kterou v úvodním kole vyřadila krajanka Antonia Lottnerová.

Světová šestka Karolína Plíšková, která den před zahájením pražského turnaje vyhrála Stuttgart Open, se odhlásila pro problémy s třísly. Již dříve se z účasti omluvily Lucie Šafářová pro potíže s imunitou a Markéta Vondroušová v důsledku poranění pravé dolní končetiny, kvůli němuž skrečovala zápas ve Stuttgartu. Nejvýše postavenou hráčkou ve startovním poli se stala světová desítka a wimbledonská vítězka Petra Kvitová, která na turnaj zavítala po sedmi letech, když v roce 2011 z turnaje okruhu ITF odešla jako poražená finalistka. Druhou grandslamovou šampionkou v pavouku byla Australanka Samantha Stosurová, která triumfovala na US Open 2011.

Do prvního čtvrtfinále v kariéře na okruhu WTA Tour se probojovala 22letá Italka Jasmine Paoliniová. Výhrou v úvodním kole nad třetí nasazenou Ruskou Darjou Kasatkinovou zdolala premiérově členku z elitní světové dvacítky. Následně vyřadila Slovenku Annu Karolínu Schmiedlovou. Mezi poslední osmičkou hráček ji zastavila Číňanka Čang Šuaj.

Vítězkou se stala druhá nasazená Petra Kvitová, jež ve finále zdolala rumunskou turnajovou sedmičku Mihaelu Buzărnescuovou po třísetovém průběhu 4–6, 6–2 a 6–3. Jednalo se o první vzájemné utkání dvojice. V probíhající sezóně si Češka připsala, po triumfech v Petrohradu a Dauhá, třetí turnajové vítězství, které představovalo dvacátý třetí singlový titul na okruhu WTA Tour a třetí z antuky, v jubilejním třicátém finále kariéry. Třemi tituly Kvitová vyrovnala osobní výkon ze sezóny 2015, když větší počet šesti vítězství zaznamenala jen v sezóně 2011. Negativní finálovou bilanci proti rumunským hráčkám snížila na 1–2. Buzărnescuová odehrála druhé singlové finále na túře WTA a po hobartské prohře odešla z boje o titul opět poražena.

Pražský titul komentovala Kvitová slovy: „Byla to bitva se vším všudy. Rozhodla bojovnost. […] Vyhrát turnaj v Praze, v domácím klubu a před českými diváky je speciální. Jsem moc ráda.“ V rámci českých a československých tenistek ji stále patřilo čtvrté místo za Novotnou (24 titulů), Mandlíkovou (27) a Navrátilovou (167). Pátá ve statitistice trofejí byla mezi aktivními tenistkami, když více turnajových vavřínu získaly Serena a Venus Williamsovy, Šarapovová a Wozniacká.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

|team-width=175

|RD1-seed1=7
|RD1-team1= Mihaela Buzărnescuová
|RD1-score1-1=4
|RD1-score1-2=6
|RD1-score1-3=7
|RD1-seed2= 
|RD1-team2= Camila Giorgiová
|RD1-score2-1=6
|RD1-score2-2=3
|RD1-score2-3=5

|RD1-seed3=6
|RD1-team3= Čang Šuaj
|RD1-score3-1=66
|RD1-score3-2=0
|RD1-score3-3=
|RD1-seed4=2
|RD1-team4= Petra Kvitová
|RD1-score4-1=78
|RD1-score4-2=6|RD1-score4-3=

|RD2-seed1=7
|RD2-team1= Mihaela Buzărnescuová
|RD2-score1-1=6|RD2-score1-2=2
|RD2-score1-3=3
|RD2-seed2=2
|RD2-team2= Petra Kvitová|RD2-score2-1=4
|RD2-score2-2=6|RD2-score2-3=6}}

 Horní polovina 

 Kvalifikace 
 Nasazení hráček 

 Kvalifikantky 

 Šťastné poražené 

  Tamara Korpatschová
 ''' Jasmine Paoliniová

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

WTA Prague Open
Tenis v Česku v roce 2018
WTA Tour 2018